Korfbalseizoen 2020-2021 is een korfbalseizoen van het KNKV. In dit seizoen liep de eerste helft van de veldcompetitie geen vertraging op, maar de Korfbal League wel ; die startte later en werd qua opzet anders dan voorgaande jaren.

Veldcompetitie KNKV
In seizoen 2020-2021 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de KNKV de Ereklasse; 2 poules met elk 6 teams.
De eerste helft van het veldseizoen liep geen oponthoud of vertraging op.

In dit seizoen was DOS'46 de verdedigdend kampioen (2019), aangezien er in 2020 geen kampioen werd aangewezen.

updated 21-01-2021

Ereklasse A

Ereklasse B

Zaalcompetitie KNKV
In seizoen 2020-2021 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de KNKV de Korfbal League. Op opzet van de competitie en tijdlijn kwam te veranderen in vergelijking met voorgaande seizoenen, vanwege COVID-19. Zodoende werd dit seizoen de eerste keer in de competitiegeschiedenis dat het deelnemersveld werd uitgebreid van 10 naar 12 teams. Vanwege de grotere deelnemersveld werd besloten te spelen in 2 Poules. Ook werd door de bond bepaald dat de nacompetitie uitgebreider zou worden en dat er geen team zou degraderen.

De eerste speelronde werd gespeeld op zaterdag 16 januari 2021.
In dit seizoen was Fortuna/Delta Logistiek de verdedigdend kampioen (2019), aangezien er in 2020 geen kampioen werd aangewezen.

Poule A

Poule B

Play-offs en Finale

Korfbal in 2020
Korfbal in 2021
Nederlandse korfbalcompetitie